est un personnage du jeu vidéo créé par SNK. Il fait sa première apparition dans le jeu Fatal Fury comme l'un des trois personnages jouables du jeu (avec Terry Bogard et Andy Bogard). Alors que les deux frères Bogard cherchent à venger la mort de leur père adoptif Jeff Bogard assassiné par Geese Howard, Joe, lui, cherche surtout à affronter de nouveaux ennemis et à se perfectionner en Muay thaï.

Joe est également un personnage récurrent de la série The King of Fighters.

Biographie fictive 
Ami de Terry Bogard and Andy Bogard.

Références 

Artiste martial de fiction
Kickboxeur de fiction
Personnage de Fatal Fury
Personnage de The King of Fighters